McBrayer ist der Familienname folgender Personen:

 Jack McBrayer (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Terry McBrayer (1937–2020), US-amerikanischer Politiker